Awaran (district), een district in de Pakistanse provincie Beloetsjistan
 Awaran (stad), de hoofdplaats van het Pakistanse district Awaran